Конкурс песни «Еврови́дение 2007» (; швед. Eurovisionsschlagerfestivalen 2007; ; ) стал 52-м конкурсом песни Евровидение. Он прошёл 10 и 12 мая 2007 года в столице Финляндии — Хельсинки. Страна получила это право после того, как группа «Lordi» выиграла финал «Евровидения 2006» вместе с песней «Hard Rock Hallelujah». Победа «Lordi» в Афинах в 2006 году стала первой для Финляндии.

21 июня 2006 года было объявлено, что «Евровидение» пройдет на Хартвалл Арене — самом большом ледовом стадионе Финляндии — в Хельсинки и будет транслироваться телекомпанией «YLE». Бюджет на организацию конкурса составил 13 миллионов евро.

Каролина Гочева из Македонии и Эдсилия Ромбли из Нидерландов приняли участие в конкурсе во второй раз, Эвридики из Кипра — в третий. Победителем стала представительница Сербии — Мария Шерифович с песней «Молитва». 
Второе место заняла Верка Сердючка, представлявшая Украину с песней Dancing Lasha Tumbai, третье — российская группа «Serebro» с песней «Song #1».

Ведущими конкурса стали модель и телеведущая Яана Пелконен и актёр Микко Леппилампи.

Визуальный дизайн 
Официальная эмблема конкурса Евровидение 2007 остается той же самой, с флагом в центре сердца, заменённым на финский. Тема была обозначена как «Правдивая фантазия» (). Основой визуального оформления стала идея с узором, образованным стёклами калейдоскопа, распадающимся на отдельные элементы, использованные, например, вместо флагов стран во время объявления голосов. Сцена была выполнена в форме кантеле (финский народный музыкальный инструмент). 20 февраля был запущен сайт с новым оформлением, соответствующим концепции.

Вернувшиеся исполнители 
 : Эвридики (11 место Евровидения 1992, 11 место Евровидения 1994)
 : Эдсилия Ромбли (4 место Евровидения 1998)
 : Каролина (19 место Евровидения 2002)
 : Эйрикур Хёйксон ( 16 место Евровидения 1986 (в составе Icy),  17 место Евровидения 1991 (в составе Just4Fun)

Участвовавшие страны

Полуфинал 
Полуфинал, в котором приняло участие рекордное количество стран, состоялся 10 мая. Всего выступило 28 участников, 10 из которых вышли в финал (выделены жирным шрифтом). После голосования ведущие оглашали не только финалистов, но и порядковые номера их выступлений (номера выступлений автоматически прошедших в финал стран уже были представлены к тому моменту).

Финал 
В финале приняло участие 24 страны:
 Франция, Испания, Германия и Великобритания автоматически попали в финал как представители «большой четвёрки»;
 Лучшие 10 стран финала конкурса 2006 года, не считая «большой четвёрки»;
 Лучшие 10 стран полуфинала конкурса 2007 года;

Финал прошёл 12 мая 2007 года в Хельсинки на Хартвалл Арене.

Таблица голосования финала 

Примечание: в песне представителя Болгарии применён фольклор.

12 баллов в финале

Национальные отборы

Премия Марселя Безансона 
Премия Марселя Безансона (англ. Marcel Bezençon Awards) впервые была вручена на «Евровидении-2002» в Таллине (Эстония) лучшим песням финалистов фестиваля. Учредители — Кристер Бьоркман (представитель Швеции на Конкурсе песни «Евровидение-1992») и Ричард Хэрри (участник шведской поп-группы «Herreys», в качестве участника от Швеции победил в Конкурсе песни «Евровидение-1984»). Название премия получила в честь создателя песенного конкурса. Награды вручаются по трём категориям: «лучший исполнитель», «лучший композитор» и «приз зрительских симпатий».

OGAE 
Организация Générale des Amateurs de l’Eurovision (более известная как OGAE) является международной организацией, которая была основана в 1984 году в Финляндии. Организация представляет собой сеть из более чем 40 фан-клубов по всей Европе и за её пределами, и является неправительственной, неполитической и некоммерческой компанией. Стало ежегодной традицией для OGAE, что голосование длится до главного музыкального конкурса «Евровидение», что позволило участникам из более чем 40 клубов голосовать за их любимые песни.

Премия Барбары Декс 
В 1997 году утверждена премия, вручающаяся ежегодно участнику Евровидения, имеющему самый нелепый образ. Премия была названа в честь участницы из Бельгии, которая вышла в платье собственного дизайна.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 http://www.eurovision.tv

События в Хельсинки